

Personnalités 
 François Pérol (né en 1963), haut fonctionnaire français, président de BPCE, groupe issu de la fusion Caisse d'épargne - Banque populaire.
 Georges Pérol, homme politique français.
 Marie-Françoise Pérol-Dumont (née en 1952), femme politique française.

Perol